У́горь:
 Угри — род рыб семейства угрёвых.
 Угри — воспалительное заболевание кожи.
 Угорь — драма режиссёра Имамуры 1997 года.
 Угорь (подводная лодка) — российская подводная лодка начала XX века.

См. также 
 Морской угорь — вид рыб рода конгеров.
 Речной угорь — вид рыб рода угрей.
  — название ряда населённых пунктов в России.
 Электрический угорь — рыба из отряда гимнотообразных, единственный вид рода Electrophorus.